Tim Heinrich (ur. 6 maja 1995) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Schmiedefeld. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2012 w Baiersbronn zadebiutował w zawodach FIS Cup, dwukrotnie zajmując miejsca w drugiej dziesiątce. W Pucharze Kontynentalnym występy rozpoczął w lutym 2014, zajmując w konkursie w Brotterode 70. pozycję. 31 stycznia 2015 w Zakopanem po raz pierwszy znalazł się w najlepszej trzydziestce cyklu, kończąc zawody na 25. miejscu.

12 lipca 2015 zwyciężył w konkursie FIS Cup w Villach. We wrześniu tego samego roku wystąpił w zawodach Letniego Grand Prix w Ałmaty, dwukrotnie zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. 27 lutego 2016 zajął 3. pozycję w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Brotterode. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował w styczniu 2017, zajmując miejsca w piątej dziesiątce w FIS Cupie w Zakopanem.

Reprezentując Turyngię, zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Niemiec w Skokach Narciarskich 2016.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995